Бортю́к — українське прізвище.

Особи 
 Бортюк Ганна Леонідівна (1976—2019) — викладачка коледжу, Герой України.
 Бортюк Олександр Степанович (1965) — український бобслеїст, майстер спорту міжнародного класу.

Українські прізвища
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем